Фёдор Петрович Ременной (11 мая 1924 — 23 апреля 1976) — комсорг стрелкового батальона 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, старшина. Герой Советского Союза.

Биография 

Родился 11 мая 1924 года в деревне Староварваровка (ныне Добропольский район Донецкой области). В Красной Армии с августа 1941 года.

В ночь на 13 апреля 1944 года в составе первого эшелона переправился через реку Днестр в районе села Бычок Григориопольский район Молдавской ССР. В бою за плацдарм поднял бойцов в штыковую атаку. 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшине Ременному Фёдору Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу. Жил в Ленинграде, работал в госпитале. Полковник медицинской службы Ременной Ф. П. скончался 24 апреля 1976 года.

Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Литература 
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0008/1c102645 Ременной Фёдор Петрович] // 
 Ременной Фёдор Петрович //

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Богословском кладбище